Partido Revolucionario del Proletariado es el nombre de diversos partidos políticos, existentes o ya desaparecidos:

 El Partido Revolucionario del Proletariado de Portugal, partido político portugués que existió desde 1973 hasta 1982.
 El Partido Revolucionario del Proletariado de México, partido político mexicano que existió desde 1964 hasta 1970.
 El Partido Revolucionario del Proletariado de Venezuela, partido político venezolano que existió desde 1946 hasta 1952.